The Tiger – cortometraggio muto del 1913 diretto da Frederick A. Thomson
 The Tiger – film del 2005 diretto da Shaji Kailas
 The Tiger – libro di John Vaillant del 2010
 The Tiger – rivista politica cinese
 The Tiger – rivista studentesca statunitense

Pagine correlate 
 Tiger
 The Tigers